Ivo Mišković-Strika (Imotica, 1888. – Imotica, 1945.) bio je glavar Imotice i otac Đure Miškovića.

Životopis 
Rođen je u Imotici, u Dubrovačkom primorju u tadašnjoj Austro-Ugarskoj od oca Đure i majke Ivane Grljević. Njegov brat Pero odselio je u SAD gdje je izumio parnu perilicu rublja. Godine 1912. oženio je Anicu Mihaljević kojom je izumro rod Mihaljević u Imotici. Borio se u Prvom svjetskom ratu gdje je četiri godine proveo u zarobljeništvu na Siciliji. 1925. oženio je Ružu Radić. Godine 1938. postaje glavar Imotice u sklopu Kraljevine Jugoslavije. Funkcija mu zbog rata prestaje 1944., a godinu poslije umire od upale pluća.

Odjeća 
U knjizi "Imotica kakve više nema", Nikole Tolje u odlomku "Ođeća" nalazi se i Ivo:
"Strika je među prvima, ako ne i prvi, u Selu počeo nosit građanski tip muške ođeće. Na njemu je košulja s jakom, đilet na zapučanje, bluza i uske gaće do ispod koljena... dokraja života nosio micu, dosta uzdignutu i s velikim frontinom. Podsjećala je na poštarsku.(Ne bi se ovako Strikino oblačenje moglo povezat s činjenicom što je bio seoski glavar, jerbo je tu funkciju obnašo od 1938. do 1944. godine, daklem nakon što ga vidimo na ovoj sliki.)"

Djeca 
Njegov sin Đure Mišković, osnivač je tvrtke za obradu kamena Đuro Mišković i sinovi te je bio tajnik Osnovne škole Topolo. Ostala djeca su Ivana, Mare, Anica, Ljube, Danica i Milenka.

Izvori 
Nikola Tolja, Imotica - Dubrovnik 2008., str.220 sl.189 
Nikola Tolja,, Dubrovnik - Imotica 2007., str.47 str.113

Hrvatski političari u prvoj Jugoslaviji
Hrvatski izumitelji